Уршула Грабовска (27 червня 1976, Мислениці, ПНР) — польська акторка театру та кіно. 
 Грабовска-Воля - сільська округа, Ґміна Потворув.